Шадрино — топоним в России:

 Шадрино — село в Калманском районе Алтайского края.
 Шадрино — село в Целинном районе Алтайского края.
 Шадрино — село в Михайловском районе Амурской области.
 Шадрино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Шадрино — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Шадрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шадрино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Шадрино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шадрино — село в Опаринском районе Кировской области.
 Шадрино — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Шадрино — деревня в Идринском районе Красноярского края.
 Шадрино — село в Козульском районе Красноярского края.
 Шадрино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Шадрино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Шадрино — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Шадрино — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.
 Шадрино — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Шадрино — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Шадрино — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.
 Шадрино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Шадрино — озеро в Ивановской области.